Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1880 war ein Tenniswettbewerb in London.

Im All-Comers-Finale konnte sich Herbert Lawford gegen Otway Edward Woodhouse durchsetzen, er unterlag jedoch in der anschließenden Challenge Round dem Vorjahressieger John Hartley.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 244.

Herreneinzel
1880